Het ATP-toernooi van Memphis 2006 (met de officiële naam Regions Morgan Keegan Championships 2006) werd van 20 tot en met 26 februari 2006 gespeeld in de Amerikaanse stad Memphis.

Tommy Haas won het toernooi. Hij versloeg in de finale Robin Söderling.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen 

* opgave

Memphis
2006